Михаил Левандовский: Левандовский, Михаил Ильич (род. 1972) — маркетолог и педагог, игрок «Что? Где? Когда?».
 Левандовский, Михаил Карлович (1890—1938) — советский революционер и военачальник, командарм 2-го ранга (1935).